O'Riordan est un nom de famille originaire d'Irlande.
Famille noble O'Riordan

Patronyme

 Dolores O'Riordan (1971-2018), chanteuse et compositrice irlandaise
 Brendan O'Riordan (contemporain), joueur de football professionnel irlandais
 Brian O'Riordan (né en 1981), joueur de rugby professionnel irlandais
 Cait O'Riordan (né en 1965), rockeur britannique
 Conal Holmes O'Connell O'Riordan (1874–1948), romancier et dramaturge irlandais
 Don O'Riordan (né en 1957), entraîneur et joueur de football professionnel irlandais
 Eugene O'Riordan (contemporain), auteur irlandais et professeur de mathématiques
 Michael O'Riordan (1917–2006), communiste irlandais, fondateur du parti communiste d’Irlande
 Seán Ó Ríordáin (1917-1977), poète irlandais
 Robert O'Riordan (né en 1943), auteur canadien

Voir aussi

Patronyme irlandais